Caneva steht für

 eine Gemeinde in der Region Friaul-Julisch Venetien, Italien, siehe Caneva

Caneva ist der Familienname folgender Personen:
 Bertilio Caneva, italienischer Skispringer
 Bruno Caneva (1912–2003), italienischer Skispringer
 Carlo Caneva (1845–1922), italienischer General
 Giacomo Caneva (1813–1865), italienischer Fotograf und Ballonflieger